Hugo z Brienne, hrabě z Brienne a Lecce (1240 – 9. srpna 1296, Gagliano del Capo) byl druhý syn hraběte Waltera IV. z Brienne a Marie z Lusignanu.

Život 
Jeho otec, hrabě z Jaffy a Askalonu v Palestině byl v roce 1244 v Káhiře zavražděn a jeho nástupcem se stal jeho nejstarší syn Jan.

Po Janově smrti v roce 1260 se Hugo stal hrabětem z Brienne, ale také měl územní nároky v Itálii, včetně knížectví Taranto a kraje Lecce, který byl v roce 1205 zkonfiskován.

V roce 1267 po smrti krále Huga Kyperského tvrdil, že je jeho dědicem, protože je synem nejstarší dcery Alice ze Champagne a Huga I. Kyperského. Jako dědic byl však opomenut, království získal jeho bratranec Hugo z Antiochie.

Hugo se rozhodl hledat štěstí spíše v Evropě než v zámoří a přijal službu u Karla I. z Anjou. Karel z něj udělal kapitána-generála v Brindisi, Otrantu a Apulii a pána z Conversano. Také se jeho rodině vrátil kraj Lecce. V roce 1284 byl zajat v bitvě u neapolského zálivu a znovu u bitvy hrabat v roce 1287, v obou případech šlo o námořní bitvy vedené proti Rogerovi z Laurie. Byl zabit na Sicílii v bitvě u Gagliana, syn Walter se stal jeho nástupcem.

Manželství a potomci 
Hugovou první manželkou byla Isabella de la Roche, dědička Théb. Měli spolu dvě děti:

 Walter V. z Brienne
 Anežka z Brienne

Jeh druhou manželkou byla Helena Komnena Dukaina, dědička Lamie a Larisy, dcera Jana I. Dukase z Thessaly. Měli spolu jednu dceru:

 Johana z Brienne

Vývod z předků

Reference 

Dynastie z Brienne
Hrabata z Brienne
Hrabata z Conversana
Hrabata z Lecce
Jeruzalémští regenti
Osobnosti křížových výprav (křesťané)
Úmrtí v bitvě
Úmrtí v Apulii
Narození ve 13. století
Úmrtí v roce 1296
Muži